Ryan Dolan (zanger), een Noord-Iers zanger
 Ryan Dolan (kanovaarder), een Amerikaans kanovaarder